Elvira puede hacer referencia a:
 Elvira (nombre), nombre de pila femenino.
 Elvira (apellido).
 Elvira (aves), género taxonómico de colibríes de la subfamilia Trochilinae.
 (277) Elvira, asteroide en el cinturón de asteroides.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Elvira (antigua ciudad en Granada), antigua ciudad en la provincia de Granada (España).
 Elvira (Buenos Aires), localidad del partido de Lobos, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 La Elvira (Cali), corregimiento del municipio de Cali (Colombia).

También, puede hacer referencia a las siguientes mujeres:
 Elvira de Toro (1038-1101), hija del rey FernandoI de León y de Sancha de León.
 Elvira Fernández Balboa, esposa del presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy.
 Elvira Lindo (n.1962), escritora y periodista española.
 Elvira Ramírez (c.934-c.986), hija de RamiroII de León y Urraca Sánchez (reina de León).
 Elvira Torrentallé Paraire, beata.

Además, puede referirse a:
 Elvira: Mistress of the Dark, personaje ficticio de Cassandra Peterson.